450 steht für:
 das Jahr 450
 DB-Baureihe 450, deutsches Bahnwagenmodell

Kraftfahrzeuge:
 Bristol 450, britisches Automobil

 Subaru 450, japanisches Automobil
 UAZ-450, sowjetisches Automobil

Siehe auch: